Esquerra Catalana, aliança electoral formada el 1909 entre alguns sectors de la Unió Republicana (1903), el Partit Republicà Democràtic Federal i el Centre Nacionalista Republicà i que uns mesos més tard va constituir-se com a partit sota la denominació d'Unió Federal Nacionalista Republicana
 Esquerra Catalana (1921-1923)
 Esquerra Catalana (1989-1993)
 Esquerra Catalana dels Treballadors, partit polític de la Catalunya del Nord